Jonge Socialisten in de PvdA; een Nederlandse politieke jongerenorganisatie
 Jongsocialisten; een Belgische politieke jongerenorganisatie
 JavaScript; een scripttaal met object-georiënteerde mogelijkheden